Marinow oder Marinov ist der Familienname folgender Personen:

 Christo Marinow (* 1987), bulgarischer Ringer
 Dimityr Marinow (1846–1940), bulgarischer Ethnograph
 Iwajlo Marinow (* 1960), bulgarischer Boxer
 Martin Marinow (* 1967), bulgarisch-australischer Kanute
 Michael Marinov (1939–2000), russisch-israelischer Physiker
 Nikola Marinow (1879–1948), bulgarischer Maler
 Nikolay Marinov (* 1973), bulgarischer Politikwissenschaftler
 Sewdalin Marinow (* 1968), bulgarischer Gewichtheber
 Stefan Marinow (1931–1997), bulgarischer Physiker
 Wesselin Marinow (* 1961), bulgarischer Pop- und Estrada-Sänger

Siehe auch:
 Marinowa